Olaszország
Trescore Balneario, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Trescore Cremasco, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében